Het gebruik van windenergie in Europa zal volgens een rapport uit 2009 van het Europees Milieuagentschap met de titel Europe's onshore and offshore wind energy potential in de elektriciteitsbehoefte kunnen voorzien.

In 2012 werd de kaap van 100 GW (gigawatt) gerond waarmee ongeveer 6,3% van het totaal elektrisch verbruik gedekt wordt.

De gemiddelde jaarlijkse groei gemeten in 2011 van de laatste 17 jaar is 15,6%.

De EWEA schatte zelf in 2009 dat tegen 2020 de productie rond 230 gigawatt (GW) zal liggen waarvan 40 GW op zee. Daarmee zal ongeveer 16% van de behoefte worden voorzien en 333 miljoen ton CO2 per jaar vermeden worden.

In 2018 kwam 49% van de nieuwe electriciteitscapaciteit in EU uit windenergie, 95% van de nieuwe capaciteit kwam van hernieuwbare energie.

Europese landen
Duitsland

Na China en de VS is Duitsland de grootste gebruiker van windenergie met een capaciteit van 27.214 megawatt in 2010 en rond 29.000 in 2011. Windenergie levert ongeveer 7% van het totaal verbruik in Duitsland.

Spanje

Spanje volgt met een geïnstalleerde 20.674 MW eind 2010, maar voorziet hiermee wel 16,6% van de eigen energiebehoefte (anno 2010) en is hiermee de beste binnen de unie.

Denemarken

Windenergie voorziet ongeveer 20% van het totaal elektrisch verbruik en is daarmee de koploper in de wereld. Reeds in de jaren 70 ontwikkelden ze commerciële windmolens en anno 2012 worden ongeveer 50% van alle windmolens gemaakt door Deense Firma's zoals Vestas.

Verenigd Koninkrijk
Begin 2011 was de productie de grens van 5 gigawatt overschreden, waarmee het Verenigd Koninkrijk het zevende land ter wereld was dat deze grens overschreed.

Roemenië
In 2011 had het 982 megawatt. Het land heeft een groot potentieel van 14.000 MW.

Ierland

Ierland heeft de beste ligging in Europa voor windenergie door zijn Westerse ligging waardoor het blootgesteld is aan wind van de Atlantische Oceaan. Eind 2008 was er 1 244,7 MW geïnstalleerd.

Estland

184 MW is er anno 2011 geïnstalleerd in Estland.
Door de kuststrook heeft het land potentieel en wordt er momenteel voor 546 MW geïnstalleerd en staat er nog voor 1490 MW gepland.

Litouwen
De overheid streeft naar Deens voorbeeld een 20% productie na en plande hiervoor projecten tegen 2010 betreffende 200 megawatt.

Publieke opinie
Een onderzoek van 2007 wees uit dat windenergie de steun krijgt van 80% van de burgers.

Offshore windmolenparken 

Populairder bij de publieke opinie zijn windmolenparken op zee (zgn. offshore wind farms). Deze zijn echter beduidend duurder, vanwege de moeilijkere omstandigheden en de afwezigheid van infrastructuur. Zo vormt het transport van de opgewekte energie aan land een behoorlijke uitdaging, met een niet te onderschatten kostenplaatje.

Statistieken

Totale productie 

Grafiek windenergiecapaciteit in EU (GW) EU 27 vanaf 2020:

Productie per inwoner 
Statistieken over de productie per inwoner van de landen met de gegevens van een gemiddeld windjaar.

Ranglijst landen

Zie ook
 Windturbines in Nederland
 Windturbines in Vlaanderen
 European Wind Energy Association (EWEA)
 Global Wind Energy Council
 Hernieuwbare energie in de Europese Unie

Externe links

 De European Wind Energy Association
 European Wind Energy Conference and Exhibition
 EWEA: 180 GW windenergie mogelijk in Europa tegen 2020
 Centraal bureau voor statistiek over windenergie
 Windenergie in Europa van het nederlandse wind energie associatie
 statistieken van EWEA
 Rapport: Europa koploper in windenergie, ode.nl

Windenergie
Energie in de Europese Unie